Masoarivo (Melaky), een plaats en gemeente in de Malagassische regio Melaky
Masoarivo (Menabe), een plaats en gemeente in de Malagassische regio Menabe